Armando Massarenti, filosofo italiano
Giuseppe Massarenti, politico italiano